SF3A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 793 амінокислот, а молекулярна маса — 88 886.

Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, сплайсінг мРНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки